Governo May può riferirsi a due governi del Regno Unito guidati da Theresa May:
Governo May I, dal 13 luglio 2016 all'11 giugno 2017;
Governo May II, dall'11 giugno 2017 al 24 luglio 2019.